Nicolet puede hacer referencia a:

 Nicolet, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Jean Nicolet (Nicollet) de Belleborne (1598—1642), coureur des bois francés y primer hombre blanco en llegar al hoy estado de Wisconsin.
 Aurèle Nicolet (1926-2016), flautista suizo.